Existen diferentes templo de Diana (Artemisa), en referencia a Diana, la diosa romana de la luna, la caza y la castidad:
Conocido popularmente como Templo de Artemisa (Diana) en la ciudad turca de Éfeso;
Conocido popularmente como Templo de Diana, en la ciudad francesa de Nîmes, se cree que pudo estar consagrado a la divinidad imperial;
Conocido popularmente como Templo de Diana, se cree que pudo estar consagrado a la divinidad imperial (Augusto), en la ciudad portuguesa de Évora;
Conocido popularmente como Templo de Diana, en realidad consagrado a la divinidad imperial (Augusto), situado en el foro romano de Augusta Emerita (Mérida); 
Templo de Diana en la ciudad italiana de Roma.
Templo de Diana, en la ciudad italiana de Nemi.